

LUCA – абревиатура, совпадающая с латинским написанием имени Лука. Может иметь следующие значния:

 LUCA – last universal common ancestor, последний универсальный общий предок
 LUCA – London Universities and Colleges Athletics

Другие значения:

 Luca – латинское написание имени Лука
 Luca – род моли.